Graube ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Graube (* 1961), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Raimonds Graube (* 1957), ehemaliger lettischer Offizier im Range eines Generalleutnants